Парламентские выборы в Швейцарии проходили 24 октября 1999 года для избрания 46-го Национального совета. Хотя Швейцарская народная партия набрала наибольшее количество голосов, Социал-демократическая партия осталась крупнейшей парламентской партией, получив 51 из 200 мест Национального совета.

Результаты

Примечания 

Октябрь 1999 года
1999 год в Швейцарии
Выборы 1999 года
Выборы в Швейцарии